

Personnalités 

 Bob Seddon (1860-1888), joueur anglais de rugby à XV ;
 James Seddon (1815-1880), homme politique américain, secrétaire à la guerre des États confédérés pendant la guerre de Sécession ; 
 Jimmy Seddon (1895-1971), joueur anglais de football ;
 M. Rhea Seddon (née en 1947), médecin et astronaute américaine ;
 Margaret Seddon (1872-1968), actrice américaine ;
 Richard Seddon (1845-1906), homme d'État néo-zélandais, Premier ministre ;
 Thomas Seddon (1821-1856), artiste peintre anglais ;
 Tom Seddon (1884-1972), homme politique néo-zélandais ;
 Zak Seddon (né en 1994), athlète britannique.

Noms dérivés 

 Seddon Atkinson, constructeur britannique de camions.
 Seddon : est une petite localité de la région de  Marlborough.,qui siège dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.